Conesa puede referirse a:

 Conesa (1972), álbum del dúo de rock argentino Pedro y Pablo.
 Conesa, localidad del partido de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina;
 Conesa, municipio de Cataluña, España;
 Departamento Conesa, división administrativa de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Emilio Conesa (1821-1873), militar argentino;
 Francisco Simón Conesa Ferrer (1961-), obispo católico español;
 General Conesa, localidad del partido de Tordillo, Buenos Aires, Argentina;
 General Conesa, localidad de la Provincia de Río Negro, Argentina;
 Lluis Conesa Espín (1945-), Presidente del Club Joventut de Badalona entre 1982-1995;
 Marcos Mateo Conesa (1876-1923), militar español;